KDH est un sigle qui peut désigner :
 Kresťanskodemokratické hnutie (en français, Mouvement chrétien-démocrate), un parti politique slovaque, membre du Parti populaire européen.

KDH est un code qui peut désigner :
 aéroport international de Kandahar, l'aéroport de la ville afghane de Kandahar, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports